Rājauri är ett distrikt i Indien.   Det ligger i unionsterritoriet Jammu och Kashmir, i den norra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden New Delhi. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer. Rājauri gränsar till Kulgam.

Terrängen i Rājauri är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den bergig.

Följande samhällen finns i Rājauri:

 Rajaori
 Rāmgarh
 Thanna Mandi

I övrigt finns följande i Rājauri:

 Kullar:
 Thil (en kulle)
 Berg:
 Āmbli Dhār (ett berg)
 Batrāi Gāla (ett berg)
 Bharāra Māl (ett berg)
 Bindi Gāla (ett berg)
 Bingi Gāla (ett berg)
 Dadarūni (ett berg)
 Danna (ett berg)
 Dhera (ett berg)
 Dohri Māl (ett berg)
 Dunga Gāla (ett berg)
 Gotārū (ett berg)
 Kaliāri Gāla (ett berg)
 Kamrōt (ett berg)
 Kanmār na Thera (ett berg)
 Khangar (ett berg)
 Lūn Bagla (ett berg)
 Makhlāla Ashāb (ett berg)
 Mallagāla (ett berg)
 Naghun (ett berg)
 Nandan (ett berg)
 Oral (ett berg)
 Panjā Gāla (ett berg)
 Pīr Kalēwa (ett berg)
 Rotiān Talāo (ett berg)
 Sanker (ett berg)
 Taīn Dhār (ett berg)
 Tōpi (ett berg)
 Tunglān Nakka (ett berg)
 Bergspass:
 Bhandā (ett bergspass)
 Chor Gali (ett bergspass)
 Doba Gali (ett bergspass)
 Gesar Gāla (ett bergspass)
 Jamola Gāla (ett bergspass)
 Jelāri Bān (ett bergspass)
 Kānga ni Gali (ett bergspass)
 Kaniāl-di Gali (ett bergspass)
 Kemari Gali (ett bergspass)
 Malla Gāla (ett bergspass)
 Mandū Gāla (ett bergspass)
 Panjāl Galī (ett bergspass)
 Parāt Gali (ett bergspass)
 Phulwārī Gali (ett bergspass)
 Samrot Gāla (ett bergspass)
 Sardāra Gāla (ett bergspass)
 Simbal Gali (ett bergspass)
 Simbli Gali (ett bergspass)
 Sūnī Gāla (ett bergspass)
 Tarkwadi Gali (ett bergspass)

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Distrikt i Jammu och Kashmir